Нансе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на південь від Парижа, 65 км на південь від Орлеана, 34 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 405 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 884,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Нансе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Нансе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер